Вра́нгель (, тлингит. Ḵaachx̱aana.áakʼw) — город и боро в США, расположенное на юго-востоке Аляски. Население — 2308 чел. (2000). В 1834 году город был основан русскими под названием Редут Святого Дионисия для защиты от притязаний на эти земли со стороны компании Гудзонова залива. Редут был занят в 1839 году англичанами, 1867 году — американцами. 1 июня 2008 года город Врангель получил статус «город-боро» (City and Borough of Wrangell).

Город расположен в северо-западной части острова Врангеля, в 250 км на юг от Джуно. В двух километрах на северо-восток от делового центра города расположен аэропорт Врангель. Помимо аэропорта во Врангеле есть паром. Экономика района специализируется на рыболовстве. Ранее в городе была лесопильня.

В городе есть библиотека и по одной школе разного уровня (начальная Evergreen Elementary School, средняя Stikine Middle School и старшая Wrangell High School).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Города Аляски
Боро Аляски